Il tesoro del fiume (Old Hutch), film diretto da J. Walter Ruben (1936)
Il tesoro del fiume, film diretto da Angio Zane (1962)